Halskläder kan syfta på:

Fluga (accessoar) – en accessoar och typ av kravatt 
Halsduk – ett klädesplagg som bärs om halsen
Slips – en kläddetalj av smalt tyg som knyts kring skjortkragen
Kravatt – en halsduk och accessoar som bärs knuten kring halsen
Plastrong (kravatt) – en typ av kravatt